

Codici 
 JAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Jandakot, Perth, Australia
 jad – codice ISO 639-3 della lingua jahanka

Informatica 
.jad – formato di file testuale utilizzato per il contenimento delle informazioni di un file .jar

Musica 
 JAD Records  – etichetta discografica statunitense